Микрорелье́ф (от микро… и рельеф):
 Микрорельеф — локальные формы рельефа с типичным разбросом высот в несколько метров.
 Микрорельеф (техника) — микроскопические неровности на поверхности обработанного материала.